Ра́йский — посёлок Тульского сельского поселения Тербунского района Липецкой области.

География 
Стоит на правом берегу реки Изубриевка.

История 
Появился, вероятно, в 1920-х годах. В 1932 году здесь проживали 140 человек .

Название, по всей видимости, имеет отношение к слову рай; например, оно могло символизировать новую жизнь после революции.

Сегодня фактически является восточной частью села Тульское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тербунского района